Rukometna Superliga je svjetsko rukometno natjecanje koje se od 1979. godine igra u Zapadnoj Njemačkoj odnosno od 1991. u Njemačkoj.

Pobjednici

Medalje 

Svjetska rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Međunarodna rukometna natjecanja u Njemačkoj